Il termine preludio, dal latino praeludium, indica un brano musicale breve, collocato all'inizio dell'esecuzione di una composizione o di una sua parte. In numerose composizioni musicali sono a volte utilizzati i termini equivalenti francese prélude o inglese prelude.

Musica 

Préludes – raccolta di brani per pianoforte di Claude Debussy
Prélude à l'après-midi d'un faune – poema sinfonico di Claude Debussy
Preludi – raccolta di preludi di Fryderyk Chopin
Preludio in Do diesis minore – composizione di Sergej Vasil'evič Rachmaninov

Prelude – album dei Moody Blues
Prelude – album di Eumir Deodato
Prelude – gruppo folk britannico

Letteratura 
 Preludio – breve introduzione scritta ad un romanzo, a volte il termine viene utilizzato al posto del più diffuso prologo
Preludio alla Fondazione – romanzo di Isaac Asimov

Altro 
Honda Prelude – modello di automobile
Prelude FLNG – nave

Note

Pagine correlate
Prologo